Banjar Negeri (Cukuh Balak), een plaats in Indonesië
Banjar Negeri (Gunung Alip), een plaats in Indonesië